Fiberfab bezeichnet:

 Fiberfab Inc., ehemaliger amerikanischer Automobilhersteller
 Fiberfab GmbH, ehemaliger deutscher Automobilhersteller